En fonction du contexte, ceinture noire » peut désigner :
 dans plusieurs arts martiaux d'origine japonaise, ceinture noire, un grade distinctif symbolisé par une ceinture de tissu de couleur noire, voir l'article ceinture dans les budō ;
 à Chicago, Ceinture noire, un vaste quartier de Chicago, situé à l'Ouest (West Side) et au Sud du centre-ville (South Side) ; ces quartiers forment un ghetto noir aux frontières précisément définies ; le South Side est également connu sous le nom de Bronzeville ; par extension, on parle de Ceinture noire pour désigner les quartiers habités par les Noirs dans le centre des grandes villes américaines ;
 Ceinture noire, le troisième album studio du chanteur français Maître Gims.

Voir aussi 
 , ceinture noire en anglais